Chiemsee steht für:

 Chiemsee, der größte See in Bayern
 Chiemsee (Gemarkung), Gemarkung im Landkreis Rosenheim
 Chiemsee (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Traunstein, Bayern
 Chiemsee (Gemeinde), die Gemeinde besteht aus drei Inseln im Chiemsee
 Chiemsee (See), Gemarkung im Landkreis Rosenheim zu Chiemsee (gemeindefreies Gebiet)
 Bistum Chiemsee, Eigenbistum des Erzbistums Salzburg
 Chiemsee (Sportartikel), eine Markenbezeichnung der Chiemsee AG & Co. KG